Lodger (dt. Mieter) bezeichnet:

 Lodger (Album), Album (1979) von David Bowie
 Lodger (Band), finnische Indie-Band

The Lodger bezeichnet:

 The Lodger (1913), Mystery-Roman von Marie Adelaide Belloc Lowndes
 Der Mieter (1927), Film von Alfred Hitchcock nach dem Roman von Marie Adelaide Belloc Lowndes
 The Lodger (1932), Film von Maurice Elvey nach dem Roman von Marie Adelaide Belloc Lowndes
 The Lodger (1944), Film von John Brahm nach dem Roman von Marie Adelaide Belloc Lowndes
 The Lodger (2009), Film von David Ondaatje nach dem Roman von Marie Adelaide Belloc Lowndes
 The Lodger (Band), englische Band